Der Seat Toledo III (Typ 5P) ist ein Kompaktklassefahrzeug von der Automobilhersteller Seat, der zwischen Februar 2004 und Mai 2009 gebaut wurde.

Allgemeines 
Der Kofferraum hat wie das Vorgängermodell 500 Liter. Mit 1568 mm ist die Karosserie deutlich höher als die vorherigen Toledo-Versionen. Trotz seines angedeuteten Stufenhecks gilt der Toledo als Kompaktvan. Dieser Kategorie sind in der Modellpalette von Seat auch der Seat Altea und der Seat Altea XL zugehörig.

Der Toledo III basiert auf der PQ35-Plattform (ebenso wie der VW Golf V oder der Škoda Octavia II). Ein besonderes Detail des Toledo III sind die (wie beim Seat Altea) gegenläufig zueinander stehenden Scheibenwischer, die in der Ruhestellung hinter Blenden an den A-Säulen anliegen.

Nach der Modellpflege der Schwestermodelle Leon, Altea und Altea XL wurde die Produktion des Toledo III Mitte 2009 eingestellt.

Technische Daten

Ottomotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Dieselmotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kombilimousine